Fundão peut désigner :

Toponymes

Fundão, cité et municipalité située dans l'État d'Espírito Santo ;
Fundão, île artificielle rattachée à la cité de Rio de Janeiro (dans l'État homonyme), située dans la baie de Guanabara.

Fundão, cité et municipalité située dans le district de Castelo Branco ;
Fundão, une des paroisses civiles de la municipalité de Fundão ci-dessus et lui ayant donné son nom.

Homonymie de toponyme